Отборочный турнир чемпионата Азии по баскетболу 2015 проводился с целью выявить сильнейшие баскетбольные сборные азиатских стран для их участия в чемпионате Азии 2015 года.

Зона Залива 
14-й Чемпионат Залива по баскетболу прошёл в  городе Даммам (Саудовская Аравия) с 13 по 20 октября 2014 года.

Центральная Азия

Западная Азия

Восточная Азия

Юго-Восточная Азия 
11-й Чемпионат Юго-Восточной Азии по баскетболу пройдёт в  Сингапуре с 27 апреля по 1 мая 2015 года.

Примечания 

2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе